Pommerit-Jaudy (en breton Peurid-ar-Roc'h) est  une commune du département des Côtes-d'Armor, dans la région Bretagne, en France.
 Pommerit-le-Vicomte (en breton Pañvrid Ar Beskont) est une commune française, située dans le département des Côtes-d'Armor et la région Bretagne, en France.